Okręty US Navy o nazwie USS  "Intrepid":
 Pierwszy "Intrepid" był uzbrojonym keczem, który został zbudowany dla Francji, później sprzedany Trypolisowi, gdzie służył jako "Mastico". Zajęty przez US Navy w 1803.
 Drugi "Intrepid" był eksperymentalnym okrętem wyposażonym w wyrzutnie torped. Był w służbie w latach 1882-1892.
 Trzeci "Intrepid" był okrętem szkolnym i ratowniczym, który był w służbie w latach 1907-1921.
 Czwarty "Intrepid" (CV-11) był lotniskowcem, który wszedł do służby w 1943, walczył w czasie II wojny światowej, później m.in. podejmował astronautów lotu Gemini 3 i obecnie jest okrętem muzeum.

Star Trek 
 Cztery okręty w fikcyjnym uniwersum Star Trek nosiły nazwę USS "Intrepid"; występowały także okręty kosmiczne klasy Interpid.

Intrepid